Syarinus är ett släkte av spindeldjur. Syarinus ingår i familjen spinnklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spinnklokrypare
Syarinus